Олбас — смесь (комплекс) из 6 эфирных масел растительного происхождения, некоторые из которых обладают антисептическим, антибактериальным и тонизирующим эффектом. Не является лекарственным средством.

Смесь применяется отдельными сторонниками альтернативной медицины, которые позиционируют её, в частности, как средство при комплексной профилактике острых респираторных инфекций у детей. Отдельными авторами масла Олбас предлагаются к использованию путём пассивной коллективной ингаляции.

Торговая марка Олбас c 1990-х использовалась несколькими европейскими компаниями. Сегодня в ЕС торговая марка OLBAS принадлежит компании G.R. Lane Health Products Limited . 

Существуют полностью аналогичные смеси, выпускаемые под иными названиями. В России выпускается смесь эфирных масел Дыши с идентичным составом.

Состав

Меры предосторожности 

Смесь масел может представлять опасность при попадании на повреждённую кожу, слизистые оболочки, глаза. При попадании в глаза тщательно промыть их водой.

Хранить при температуре не выше 25 °C, в недоступном для детей месте.

Опасность при некорректном применении 

Представляет значительную опасность при некорректном применении (при проглатывании, при попадании в глаза, закапывании в нос и т.п.), особенно для детей.

Исследования эффективности 

Несколько клинических исследований, проведенных в Польше в 1997 году, показали хорошее влияние масла Олбас на слизистую оболочку носа у пациентов с острым ринитом во время простуды , а также отсутствие вредных эффектов при вдыхании продукта, как рекомендовано производителем, здоровыми добровольцами в течение 28 дней.

Некоторые исследователи считают, что Олбас может быть пригоден для местного лечения герпетических инфекций.

Сравнение эффективности смеси Олбас и отдельных эфирных масел 

Минимальные ингибирующие и минимальные микробицидные концентрации Олбас и каждого из отдельных эфирных масел были оценены у 17 видов / штаммов бактерий и грибов. Был проведен анализ временного уничтожения для сравнения микробицидной активности Олбас и масла мяты перечной в течение нескольких временных интервалов. Олбас продемонстрировал высокую антимикробную активность в отношении всех тестируемых штаммов, используемых в исследовании, среди них MRSA, устойчивая к антибиотикам (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus) и VRE (устойчивый к ванкомицину Enterococcus). Его антимикробная активность сопоставима с активностью масла мяты перечной, которое было самым мощным из всех протестированных образцов эфирных масел.

См. также 
 Эфирные масла
 Ароматерапия
 Гвоздичное масло
 Мятное масло
 Эвкалиптовое масло
 Ментол
 Можжевёловое масло

Примечания 

Эфирные масла
Антиконгестанты
Ароматерапия